Aida – imię żeńskie
 Aida – miasto w Japonii
 861 Aida – planetoida w Układzie Słonecznym
 AIDA - podwójna misja kosmiczna do planetoidy
 AIDA – termin stosowany w marketingu
 AIDA – programowy symulator interakcji pomiędzy insuliną a poziomem glikemii
 Aida Castelnau,1875 – synonim rodzaju ryb Melanotaenia

Sztuka 
 Aida – opera Giuseppe Verdiego
 Aida – broadwayowski musical
 Aida – amerykański film z 1911 w reżyserii Oscara Apfela i J. Searle’a Dawleya
 Aida – włoski film z 1953 w reżyserii Clemente Fracassiego, adaptacja opery
 Aida – szwedzki film z 1987 w reżyserii Claesa Fellboma, adaptacja opery
 Aida – międzynarodowy film z 2020 w reżyserii Jasmili Žbanić
 Aida (Aída) – hiszpański serial telewizyjny z 2005
 Aida – polski serial telewizyjny z 2011 (adaptacja hiszpańskiego)